Verden – comune dell'Oklahoma (Stati Uniti)
Verden (Aller) – città della Germania
Circondario di Verden – circondario della Germania